Le pallium est un vêtement de l'Antiquité romaine.
 Le pallium est un vêtement de l'Antiquité transmis à la civilisation bouddhique.
 Le pallium est un ornement liturgique catholique pour le pape et les archevêques.

 Le pallium désigne, par analogie, certains organes animaux.